Низа́р ибн Ма’ад () — предок пророка Мухаммеда из девятнадцатого предпоколения, отец четырёх сыновей, считающихся прародителями многих арабских племён. Упоминается в Сире Ибн Хишама. Этимология имени Низар связана с глаголом «н-з-р» — «быть редким».

Родословная

Литература 
 

Мухаммед